В настоящем списке указаны памятные монеты Австрии, изготовленные из недрагоценных металлов, выпущенные в 1980—2001 годах.

Австрийский шиллинг был введён в Австрии в 1925 году. Чеканка монет в шиллингах начата в 1925 году, а чеканка памятных монет — в 1928 году. Памятные монеты чеканились только из серебра, до 1937 года.

После аншлюса в 1938 году шиллинг был изъят из обращения и заменён на рейхсмарку. В 1945 году, с началом оккупации Австрии войсками союзников, австрийский шиллинг вновь введён в обращение. В 1946 году начат выпуск новых австрийских монет, а в 1955 году — выпуск памятных монет. Первоначально памятные монеты выпускались только из серебра, выпуск памятных монет из недрагоценных металлов начат в 1980 году. Все монеты были изготовлены на Австрийском монетном дворе в Вене.

После введения 1 января 2002 года евро памятные монеты в шиллингах находились в обращении параллельно с евро до 28 февраля 2002 года в соотношении: 1 евро = 13,7603 шиллинга. После указанной даты монеты утратили силу законного платёжного средства, однако принимаются к обмену на евро Национальным банком Австрии без ограничения срока.

Австрийские памятные монеты 20 шиллингов

Австрийские памятные монеты 50 шиллингов

См. также 
 Памятные монеты евро Австрии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
Памятные монеты Австрии